Vacciniina basireducta är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1955. Vacciniina basireducta ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
basireducta